Джон Фицалан (; 14 февраля 1408 — 12 июня 1435) — английский аристократ, 14-й граф Арундел, 4-й барон Мальтраверс, герцог Туренский, сын Джона Фицалана, 13-го графа Арундела, и Элеоноры Беркли. Участник Столетней войны.

Происхождение и титулы 
Джон принадлежал к младшей ветви дома Фицаланов. Его отец Джон, внук 10-го графа Арундела, был 3-м бароном Арунделом, а по женской линии унаследовал ещё и титул барона Мальтраверса. Старшая ветвь угасла в 1415 году, и отец Джона заявил о своих претензиях на титул графа Арундела. Его конкурентами стали семьи трёх сестёр последнего графа, в первую очередь — Моубреи. Вопрос оставался неулаженным и к 1421 году, когда Джон вступил в права наследства. В 1429 году Джона вызвали в парламент как «лорда Арундела»; в 1430 он впервые упоминается в одном из королевских документов как граф Арундел, а 1433 году его наконец вызвали в парламент в этом качестве.

Матерью Джона была Элеонора Беркли, дочь сэра Джона Беркли и Элизабет Беттерсхорн. Через девять лет после первого сына она родила второго — Уильяма.

Биография 
Джон Фицалан принимал активное участие в войне на континенте. Он отправился во Францию в 1430 году вместе с королём Генрихом VI и в дальнейшем воевал под командованием дяди монарха — герцога Бедфорда. Фицалан приобрёл репутацию одного из самых храбрых и способных английских военачальников. Он участвовал в осаде Компьеня, в декабре 1431 году присутствовал при коронации Генриха VI французской короной и отличился на устроенном по этому случаю турнире. За свои военные заслуги Джон получил ряд почётных должностей: лейтенанта руанского гарнизона, капитана Вернона, капитана Вернёя; в апреле 1432 года он стал кавалером Ордена Подвязки. Его задачей в 1432—1433 годах было усиление крепостей Иль-де-Франса. С этой задачей Фицалан успешно справился, после чего командовал английскими гарнизонами в Нижней Нормандии (март — декабрь 1433 года) и в Верхней Нормандии (с декабря).

8 сентября 1433 года Джон получил титул герцога Туренского (при этом Турень контролировали сторонники династии Валуа).

В мае 1435 года Фицалан был тяжело ранен в ногу в стычке с французами при Жерберуа и попал в плен. Ногу ему ампутировали, но он всё же умер 12 июня в Бове. Эта смерть стала большим ударом для английских войск во Франции и поводом для большой радости у французов. По одной версии, тело графа было похоронено в Бове; по другой, его привёз в Англию оруженосец и получил за это награду в тысячу фунтов. При эксгумации могилы в замке Арундел в 1857 году был найден скелет длиной более шести футов и без одной ноги.

Семья 
Ещё будучи ребёнком, Джон Фицалан был помолвлен с Констанс Корнуолл, дочерью Джона Корнуолла, барона Фэнхоупа, и Элизабет Ланкастерской, внучкой Джона Гонта. Неизвестно, состоялся ли этот брак, но Констанс в любом случае умерла молодой, и в 1429 году Фицалан женился на Мод Ловел, дочери сэра Роберта Ловела, внучке 5-го барона Ловела из Тичмарша. В этом браке родился только один сын — Хамфри (1429—1438), ставший наследником отца, но проживший всего девять лет, так что в дальнейшем титулы и земли Фицаланов перешли к младшему брату Джона Уильяму.

Предки 

</center>

Примечания 

Джон
14
Бароны Мальтраверс